Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2006 – dwunaste mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 6–10 czerwca 2006 roku w brazylijskim mieście Aracaju. Tytułu zdobytego w 2004 roku broniła reprezentacja Argentyny. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2007.

Turniej został rozegrany w ciągu pięciu meczowych dni i zakończył się pierwszym w historii triumfem Brazylijczyków. Oprócz nich do turnieju finałowego mistrzostw świata awansowali reprezentanci Argentyny i Grenlandii.

Zawody były transmitowane w lokalnej stacji TV Cidade, zaś mecze gospodarzy również na stronie internetowej tej stacji.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2006 w piłce ręcznej
2006 w Brazylii
Piłka ręczna w Brazylii
Sport w Sergipe
Aracaju